Сле́дственный экспериме́нт — следственное действие, заключающееся в воспроизведении опытным путём действий, обстановки или иных обстоятельств, связанных с расследуемым преступлением.

Проведение следственного эксперимента регламентируется ст. 181 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Производится в ходе следствия в присутствии понятых для проверки и уточнения фактических данных, которые имеют доказательственное значение в уголовном деле, по инициативе следователя, по ходатайству подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и других участников уголовного процесса.

Результаты могут быть использованы при построении следственных версий и закрепляются в протоколе.

Виды экспериментов:
 установление возможности совершения действий (мог ли преступник совершить деяние)
 проверка возможности восприятия факта (мог ли кто-либо услышать, разобрать сказанное, и т. д.)
 проверка возможности существования факта
 установление механизма события, процесса следообразования (возможно ли было совершить действия в определенных условиях, нет ли инсценировки, и т. д.)

См. также 
 Оперативный эксперимент

Ссылки 
 Статья 181. Следственный эксперимент

Уголовно-процессуальное право